Кобылец () — село в Подгайчикинской сельской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 118 человек. Занимает площадь 3.03 км². Почтовый индекс — 78266. Телефонный код — 03433.

Ссылки 
 Кобылец на сайте Верховной рады Украины